Балаклавский бой:

 Балаклавский бой (1773) - 23 июня 1773
 Балаклавский бой (1854)

Примечания